Die siebten Karate-Weltmeisterschaften fanden 1984 in Maastricht, Niederlande statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

1984
Sportveranstaltung 1984
Sportveranstaltung in Maastricht
Karate (Königreich der Niederlande)